Nioro kan syfta på följande platser:

Mali 

 Nioro du Sahel, Kayes,

Senegal 

 Nioro du Rip, ort, Kaolack, 
 Nioro du Rip, departement, Kaolack, 

Robotskapade Senegalförgreningar